Naenia (geslacht), een geslacht van nachtvlinders uit de familie van de Uilen (Noctuidae)
Naenia (gedicht), een strofisch gedicht uit 1902-1903 van P.C. Boutens 
Nenia, of Naenia, de Romeinse god van begrafenissen